El término TV Senado puede referirse a:

TV Senado (Chile) es una canal de televisión por cable que transmite las sesiones del Senado de Chile en vivo o diferido tanto las del plenario como de las comisiones.
TV Senado (Brasil) es el canal de la televisión brasileña que transmite los acontecimientos, los debates y las deliberaciones del Senado de Brasil.
TV Senado  (Argentina) es una canal de televisión por cable que transmite las sesiones del Senado de Argentina.